Карамян Артавазд Суренович, Артавазд Карамян (вірм. Արտավազդ Քարամյան, нар. 14 листопада 1979, Єреван) — колишній вірменський футболіст, нападник. 
 Артавазд IV
Артавазд III (*20 до н. е. — 6) — цар Великої Вірменії у 4—6 роках, цар Атропатени 4—6 років (як Артавазд II). 
 Артавазд I, Артава́зд I — цар Великої Вірменії (160–115 до н. е.), старший син Арташеса I. 
 Артавазд II, Артавазд II (пом. 31 до н. е.) — цар Великої Вірменії у 56-34 роках до н. е., син Тиграна II. 
 Авакян Артавазд Аршакович, Артава́зд Арша́кович Авакя́н (21 липня 1907 — 16 листопада 1966) — радянський агробіолог, член-кореспондент АН СРСР (з 1946).